Zappa ist der Familienname folgender Personen:

 Adriano Zappa (* ?), argentinischer Tennisspieler
 Ahmet Zappa (* 1974), US-amerikanischer Musiker, Schauspieler und Autor
 Diva Zappa (* 1979), US-amerikanische Künstlerin und Schauspielerin
 Dweezil Zappa (* 1969), US-amerikanischer Rockmusiker
 Francesco Zappa (18. Jahrhundert), italienischer Cellist und Komponist
 Frank Zappa (1940–1993), US-amerikanischer Rockmusiker, Komponist und Produzent
 Gabriele Zappa (* 1999), italienischer Fußballspieler
 Gail Zappa (1945–2015), US-amerikanische Unternehmerin
 Gianpietro Zappa (1956–2005), Schweizer Fußballnationalspieler
 Guido Zappa (1915–2015), italienischer Mathematiker
 Ítalo Zappa (1926–1997), brasilianischer Diplomat
 Laetitia Zappa (* 1974), Schweizer Pornodarstellerin 
 Luisa Zappa (* 1952), italienische Songschreiberin
 Mattia Zappa (* 1973), Schweizer Cellist
 Moon Zappa (* 1967), US-amerikanische Schauspielerin und Musikerin
 Stanley J. Zappa (* ≈1975), US-amerikanischer Jazzmusiker 

Zappa bezeichnet:
 Zappa (Schachprogramm), Computerschachprogramm
Zappa (1983), Coming-Of-Age-Film von Bille August
Zappa (2020), Dokumentarfilm über Frank Zappa, von Alex Winter 

Siehe auch:
 Zappas